Jeep steht für:

 den militärischen Ur-Jeep, siehe Willys MB
 Jeep, Automarke der Chrysler Group
 von diesen beiden abgeleitete generische Bezeichnung für Geländewagen

Jeep ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jeep (1582–1644), deutscher Organist, Kapellmeister und Liederkomponist
 Justus Jeep (1799–1884), klassischer Philologe
 Ludwig Jeep (1846–1911), klassischer Philologe
 Walter Justus Jeep (1878–1964), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenfunktionär

Siehe auch